NGC 810-1, een elliptisch sterrenstelsel in het sterrenbeeld Ram
 NGC 810-2, een elliptisch sterrenstelsel in het sterrenbeeld Ram